Cette page détaille les saisons que le Racing Club de France Football a disputé sous le statut amateur.

Avant 1932 et le premier championnat professionnel

1967-1982

Depuis 1990

2012-2013 

Pour la saison 2012-2013, l'équipe première du Racing évolue dans le groupe B du Championnat de France de 4ème division, qui réunit équipes amateurs et réserves d'équipes professionnelles (parmi lesquelles celle du SC Bastia, club de l'élite).

Effectif 
Le groupe, dirigé par Azzedine Meguellatti, est composé des joueurs suivants.

Statistiques 

 Affluence : 233 (moyenne après les 3 matchs à Colombes)
 Buteurs : Diallo (2 buts), Badaoui, Beauregard, Kharbourch, Tabti (1 but)
 Résultats : 0V (0 %), 0N (0 %), 4D (100 %)

Rencontres

2013-2014 
Pour la saison 2013-2014, l'équipe première du Racing évolue dans le groupe Ile de France du Championnat de France de 6ème division,

2014-2015 
Pour la saison 2014-2015, l'équipe première du Racing évolue dans le groupe Ile de France du Championnat de France de 6ème division,

2015-2016 
Pour la saison 2015-2016, l'équipe première du Racing évolue dans le groupe Ile de France du Championnat de France de 6ème division,

2016-2017 
Pour la saison 2016-2017, l'équipe première du Racing évolue dans le groupe Ile de France du Championnat de France de 6ème division,

2017-2018 
Pour la saison 2017-2018, l'équipe première du Racing évolue dans le groupe Ile de France du Championnat de France de 5ème division,

2018-2019 
Pour la saison 2018-2019, l'équipe première du Racing évolue dans le groupe Ile de France du Championnat de France de 5ème division,

2019-2020 
Pour la saison 2019-2020, l'équipe première du Racing évolue dans le groupe Ile de France du Championnat de France de 5ème division,

Références 

Racing Club de France (football)
Saison amateur de club de football